Па́лмер (, /ˈpɑmər/) — английская фамилия, а также топоним.

Фамилия

А 
 Палмер, Александр Митчелл (1872—1936) — американский прокурор, под руководством которого в США проводились рейды Палмера.
 Палмер, Аманда (род. 1976) — американская певица, исполнительница и автор песен.
 Палмер, Арнольд (1929—2016) — американский спортсмен, гольфист.

Б 
 Палмер, Берта (1849—1918) — американская бизнес-леди, светская львица, филантроп.
 Палмер, Бетси (1926—2015) — американская актриса.

В 
 Палмер, Венди (род. 1974) — американская баскетболистка и тренер.
 Палмер, Вильям (1811—1879) — англиканский архидиакон и преподаватель Оксфордского университета.

Г 
 Палмер, Генри Робинсон (1795—1844) — британский инженер, спроектировал вторую в мире монорельсовую и первую надземную железную дорогу.
 Палмер, Герберт Ричмонд (1877—1958) — британский адвокат, колониальный чиновник.
 Палмер, Горацио Ричмонд (1834—1907) — американский композитор и хоровой дирижёр.
 Палмер, Гэри (род. 1954) — американский политик.

Д 
 Палмер, Даниэль Дэвид (1845—1913) — американский лекарь, основатель хиропрактики.
 Палмер, Джаред (род. 1971) — американский профессиональный теннисист, бывшая первая ракетка мира в парном разряде.
 Палмер, Джеффри (род. 1942) — политик, 33-й премьер-министр Новой Зеландии.
 Палмер, Джеффри Дональд (род. 1955) — американский учёный, биолог и ботаник.
 Палмер, Джим (род. 1945) — американский бейсболист, питчер.
 Палмер, Джолион (род. 1991) — британский автогонщик.
 Палмер, Джон (1817—1900) — американский генерал и политик, кандидат в президенты (1896).
 Палмер, Джонатан (род. 1956) — британский автогонщик, спортивный менеджер, врач.
 Палмер, Джордж Герберт (1842—1933) — американский учёный и писатель, муж Элис Палмер.
 Палмер, Ди (род. 1937) — британский композитор, аранжировщица и клавишница, участница группы «Jethro Tull».

Ж 
 Палмер, Жизель (род. 1995) — американская порноактриса и модель.

З 
 Палмер, Зои (род. 1977) — канадская актриса.

К 
 Палмер, Кайли (род. 1990) — австралийская пловчиха.
 Палмер, Карл (род. 1950) — барабанщик и композитор.
 Палмер, Кеке (род. 1993) — американская актриса и певица.
 Палмер, Кортленд (младший) (1871—1951) — американский пианист и композитор.
 Палмер, Коул (род. 2002) — английский футболист.

Л 
 Палмер, Лаки (род. 1992) — изобретатель шлема виртуальной реальности Oculus Rift, один из основателей компании Oculus VR.
 Палмер, Леонард (1906—1984) — антиковед, автор трудов по античным языкам и бронзовому веку.
 Палмер, Лилли (1914—1986) — немецкая актриса.
 Палмер, Ловел (род. 1984) — ямайский футболист.

М 
 Палмер, Мария (1917—1981) — американская киноактриса.

Н 
 Палмер, Натаниэль (1799—1877) — американский мореплаватель, промысловик, исследователь Антарктики, охотник на тюленей и кораблестроитель.
 Палмер, Нейт (род. 1989) — игрок в американский футбол.

П 
 Палмер, Пол (род. 1974) — британский пловец, серебряный призёр Олимпийских игр 1996 года.

Р 
 
 Палмер, Роберт (1949—2003) — певец, гитарист, автор песен.
 Палмер, Роберт Л — психолог, автор книги о нервной анорексии.
 Палмер, Рэймонд Артур (1910—1977) — американский редактор, писатель-фантаст.

С 
 Палмер, Сьюзан (род. 1946) — канадский религиовед и социолог религии.
 Палмер, Сэмюэл (1805—1881) — английский живописец и график.

Т 
 Палмер, Тереза (род. 1986) — австралийская киноактриса.

У 
 Палмер, Уильям — один из основателей Оксфордского движения.
 Палмер, Уильям (1824—1856) — британский серийный убийца.

Ч

Э 
 Палмер, Эдвард (1809—1889) — канадский политик.
 
 Палмер, Элис (1855—1902) — американская просветительница, жена Джорджа Герберта Палмера.
 Палмер, Эрастус Доу (1817—1904) — американский скульптор-неоклассицист и историк искусства.

Составная фамилия 
 Палмер-Джеймс, Ричард (род. 1947) — британский поэт и музыкант.

Вымышленные персонажи 
 Лора Палмер — персонаж телесериала «Твин Пикс»
 Рэй Палмер — супергерой DC Comics, известный как второй Атом.

Топоним 
 Палмер — город, Аляска, США.
 Палмер — муниципальный аэропорт, Аляска, США.
 Палмер — архипелаг в Антарктике.
 Палмер — антарктическая станция.
 Палмер — тауншип в штате Миннесота, США.

Фильм 
 «Палмер» — американский фильм 2021 года.

См. также 
 Максим Реалити — музыкант, настоящее имя Кейт Палмер
 Пальмер